"Пе́рмский университе́т" —  газета Пермского университета. Выходит с 1948 года как многотиражная, являясь старейшим студенческим СМИ Перми и одной из старейших газет Перми и Пермской области.

История газеты 
Первый номер газеты «Пермский университет» (в то время —  "Молотовский университет") вышел в свет 16 апреля 1948 года (спецвыпуск ко Дню советской науки, подготовленный и напечатанный студентами). Создание газеты лично курировал партсекретарь университета В. И. Мочалов, пригласив к руководству газетой своего коллегу, физика-теоретика Ю. И. Кочёмкина.

Содержанием газеты с самого дня основания в газете являлась информация от ректората, многочисленных общественных организаций, рецензии на студенческие «Вёсны», стихи, рассказы, карикатуры и др. Кроме того, в газете появлялись материалы общественно-экономической тематики, выходящей далеко за пределы вуза: о перспективах развития Пермской области, Перми, жизни советской молодёжи и др. 
Порой целые страницы предоставлялись молодым поэтам, проводилось обсуждение их стихов.

В студенческие годы в газете работали Борис Гашев, Надежда Пермякова (Гашева), Альмира Зебзеева, Татьяна Чернова, Константин Шумов, Василий Бубнов, Евгений Смирнов, Константин Долгановский, Владислав Горин, Алексей Гущин, Василина Конева и многие другие, впоследствии — известные пермские журналисты; Евгений Богословский, Евгений Коваленко, Игорь Кондаков, Юрий Матарзин, Александр Овёснов, Владимир Оборин, Юрий Фоминых и другие, впоследствии — пермские, российские учёные.

Многие авторы газеты «Пермский университет» стали писателями уральского и российского уровня: Алексей Домнин, Лев Давыдычев, Бэла Зиф, Андрей Ромашов, Владимир Радкевич, Нина Авернина, Нина Горланова, Леонид Юзефович, Анатолий Королёв, Дмитрий Скирюк и др.

Газета отражала и отражает на своих страницах атмосферу своего времени, по её материалам воссоздаваем образ университета разных лет, и исторической ситуации в стране в целом.

До 1990 года выходила с надписью "орган ректората, парткома, профкомов и комитета ВЛКСМ".

В 1990-е годы газета пережила тяжелое время отсутствия финансирования, когда закрылись многие вузовские газеты, но благодаря усилиям сотрудников редакции (нашедших спонсоров, типографские мощности и пр.) и принципиальной позиции ректората "Пермский университет" удалось сохранить.

Периодичность, дизайн, структура газеты 
С 1948 по 1990 год газета имела еженедельную периодичность, двухполосный (реже — четырёх-, восьмиполосный) формат.

В 1983 году (редактор — К. Э. Шумов) были убраны рамки и линейки, внедрён более плотный набор, гарнитура стала использоваться одна на полосу, из заголовков был убран курсив, стала больше применяться горизонтальная верстка .

С 1990 года (редактор — П. Н. Козьма) газета стала выходить раз в две недели на четырёх полосах размером А3.

В 1996–1997 учебном году (редактор — И. А. Соловейчик) газета вновь перешла на восьмиполосный формат.

С 1997 по 2014 годы (редактор — Т. А.  Абасова) появилось студенческое приложение «Публика» и спортивное — «Студенческий спорт Прикамья», было получено несколько престижных дипломов конкурсов вузовских и корпоративных газет, таких как «Серебряные нити» («За лучший стиль») и «Студенческая весна». С мая 2000 года газета вновь вернулась к четырёхполосному формату.

С 2014 по 2016 год (редактор — Д. Л. Постаногов) в газете появились новые рубрики; издание обзавелось аккаунтами Вконтакте и Инстаграм.

В мае 2016 года был создан новый дизайн для мелованной бумаги и газета стала цветной ; с 2017 года газета стала выходить раз в месяц (редактор — А. С. Трапезников).

Руководители газеты и их роль 

С момента создания газеты в ней была одна штатная должность — ответственный секретарь, который руководил сбором журналистского материала, вёрсткой, публикацией газеты и т. д. (название должности могло звучать также как ответственный редактор). Редактор — это была своего рода общественная нагрузка, которую несли, в основном, преподаватели университета, осуществляя контроль от имени партийного комитета университета. Именно в таком статусе редакторами газеты были Е. И. Коваленко (1953–1957)  И. С. Капцугович (1957–1958); после него, на рубеже 1960–1960-х — Р. В. Комина, в середине 1960-х — Ф. Л. Скитова и др.

C 1966 года вступило в силу распоряжение, согласно которому высшей руководящей единицей в газете является именно редактор, а должность общественного секретаря была аннулирована. Последним ответственным секретарём и первым собственно редактором газеты была Нина Фёдоровна Аверина.

Ответственные секретари и редакторы

Редакторы 
1967 — сентябрь 1968 — Игорь Николаевич Ивакин .

Октябрь 1968 —  декабрь 1970 — Анатолий Иванович Коробков.

1970–1982 — Викторина Владимировна Куликова .

1982–1987 — Константин Эдуардович Шумов .

1987–1990 — Нина Станиславовна Бочкарёва.

1990–1993 — Пётр Николаевич Козьма .

1994–1997 — Ирина Анатольевна Соловейчик .

1997–2014 — Татьяна Александровна Абасова .

2014–2016 — Данил Леонидович Постаногов.

2016 — по настоящее время —  Алексей Сергеевич Трапезников.

Награды и премии 
Газета — неоднократный лауреат и дипломант конкурсов регионального, российского и международного  уровня, в частности:
 Диплом II степени Всероссийского семинара студенческих многотиражных газет (Москва, 1967).
 Дипломант конкурса корпоративных информационных ресурсов «Серебряные нити» («За лучший стиль», 2006).
 Диплом III степени в номинации "Лучшее молодежное издание". I Международный фестиваль-конкурс студенческих и школьных средств массовой информации «Планета Медиа», Челябинск. (2016).

Примечания

Источники и ссылки 
 Газета «Пермский университет» // ПГНИУ.
 Газета "Пермский университет" получила приз на международном конкурсе // Безформата.ру. 30.03.2016.
 Газета «Пермский университет» стала дипломантом конкурса корпоративных информационных ресурсов «Серебряные нити» // Новый день. 28.09.2005.
Пермь: газете "Пермский университет" исполнилось 55 лет // ИА REGNUM.16 апреля 2003.
 Кертман Л. В., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь: Пермское книжное издательство, 1987. 234 с.
 Козьма П. "Мелкие вопросы вузовской жизни приобретали звучание дел государственной важности" // Пермский университет. №7 (1819). Май 2013. С. 2. 
 Козьма П. "Спасти газету – удержать традицию!" // ПГНИУ. 
 Лапкин И. И., Лебедев Н. Ф.,[[Маханёк, Константин Семёнович|Маханёк К. С.]], Капцугович И. С., Оборин В. А.'' и др.  Пермский государственный университет им. Горького: Исторический очерк. 1916–1966. Под ред. Ф. С. Горового. Пермь: Кн. изд-во, 1966. 292 с.
 Матарзин Ю. М. Газета начиналась так... // Пермский университет. 1998, №5  (1672), апрель. С. 5.
Старейшему студенческому изданию Прикамья - газете "Пермский университет" исполняется 70 лет // Безформата.ру. 18 апреля 2018.

Газеты Пермского края
Газеты Перми
Газеты на русском языке
История Перми
Пермский государственный университет
Печатные издания, возникшие в 1948 году